Gli NBA Playoffs 2008 si conclusero con la vittoria dei Boston Celtics (campioni della Eastern Conference) che sconfissero i campioni della Western Conference, i Los Angeles Lakers.

Squadre qualificate ai playoff

Eastern Conference

 (66-16, primo posto dell'Atlantic Division)
 (59-23, primo posto della Central Division)
 (52-30, primo posto della Southeast Division)
 (45-37)
 (43-39)
 (41-41)
 (40-42)
 (37-45)

Western Conference

 (57-25, primo posto della Pacific Division)
 (56-26, primo posto della Southwest Division)
 (56-26)
 (54-28, primo posto della Northwest Division)
 (55-27)
 (55-27)
 (51-31)
 (50-32)

Tabellone

Legenda
 * Vincitore Division
 "Grassetto" Vincitore serie
 "Corsivo" Squadra con fattore campo

Eastern Conference

Primo turno

(1) Boston Celtics - (8) Atlanta Hawks
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) Detroit Pistons - (7) Philadelphia 76ers
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) Orlando Magic - (6) Toronto Raptors
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(4) Cleveland Cavaliers - (5) Washington Wizards
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Semifinali

(1) Boston Celtics - (4) Cleveland Cavaliers
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) Detroit Pistons - (3) Orlando Magic
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) Boston Celtics - (2) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Western Conference

Primo turno

(1) Los Angeles Lakers - (8) Denver Nuggets
RISULTATO FINALE: 4-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) New Orleans Hornets - (7) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

(3) San Antonio Spurs - (6) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Utah Jazz - (5) Houston Rockets
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Semifinali

(1) Los Angeles Lakers - (4) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) New Orleans Hornets - (3) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 3-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Finale

(1) Los Angeles Lakers - (3) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

NBA Finals 2008

Boston Celtics - Los Angeles Lakers

RISULTATO FINALE

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Roster

Risultati

Hall of famer

MVP delle Finali
 #34 Paul Pierce, Boston Celtics.

Diffusione radiotelevisiva
In Italia le finali sono state trasmesse da SKY Sport.

: NBA TV o ABC
: Canal 7
: ESPN Australia
: Be 1 e Prime Sport 1
: ESPN Brasil, Globosporte.com, TV Esporte Interativo
: The Sports Network
: CCTV-5, several provincial broadcasters
: SBS Sports, Star Sports
: DK4 Sport
: Radio Philippines Network, Basketball TV
: Urheilu TV
: Canal+
: Première Sport
: J Sports 1, NHK BS-1, SkyPerfecTV
: Sport+
: ESPN, Hong Kong Cable Sports Channel, Star Sports, TVB HD

: Star Sports
: ESPN, Jak TV, Star Sports
: Sport 5
: TVC Mexico
: Sport1
: Canal+
: Sport TV 1
: Five
: Antena Latina
: NITV Plus
: Canal+ Spain, Cuatro
: TV4 AB
: Videoland
: NTV Turkey
: Sport Plus

Squadra vincitrice

Statistiche
Aggiornate all'11 ottobre 2021.)

Note

Curiosità
I Los Angeles Lakers tornano a disputare una finale dopo quattro anni battendo in finale di conference i campioni in carica di San Antonio Spurs.

Questa è la prima Finale dal 1998 in cui non sono presenti Tim Duncan o Shaquille O'Neal.

Voci correlate
NBA Finals 2008
National Basketball Association 2007-2008

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2008
Playoffs NBA